еПри Нью-Йорка 2021 года ()— шестой этап сезона 2020/2021 чемпионата мира «Формулы E», состоящий из двух гонок, которые прошли 10 и 11 июля на городской трассе Бруклина, Нью-Йорк, США. Это четвёртый еПри Нью-Йорка в истории.

Перед этапом 
Перед этапом стало известно, что Нико Мюллер окончательно расстался с командой Dragon / Penske Autosport в связи с пересечениями этапов DTM с этапами Формулы E. Резервный пилот команды Джоэль Эрикссон заменит его на всех оставшихся этапах сезона.

Первая гонка

Свободные заезды

Квалификация 
Погода:  Пасмурно. Сухо. Воздух +25...26 °C. Трасса +34…38 °C

Примечания 

 Джоэль Эрикссон получил штраф в 3 позиции за превышение мощности мотора в квалификации.

Гонка 
Погода:  Облачно. Сухо. Воздух +29...28 °C. Трасса +49...44 °C

Пилот команды Envision Virgin Racing Ник Кэссиди лидировал большую часть гонки, однако на 31 круге в борьбе за лидерство Жан-Эрик Вернь и Кэссиди столкнулись между собой, и этим воспользовался Максимилиан Гюнтер, возглавив гонку и удержав лидерство до финиша.

Круги лидирования

Примечания 

 Пилоты, победившие в голосовании FanBoost, отмечены значком «‡»
 Три очка за поул-позицию.
 Одно очко за лучшее время в групповом этапе квалификации.
 Одно очко за быстрый круг в первой десятке.

Положение в чемпионате после гонки 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Командный зачёт

Вторая гонка

Свободные заезды

Квалификация 
Погода:  Пасмурно. Сухо. Воздух +23 °C. Трасса +25...26 °C

Примечания 

 Жан-Эрик Вернь не смог показать время в квалификации из-за проблем с педалью газа. Допущен к старту.

Гонка 
Погода:  Пасмурно. Сухо. Воздух +24...25 °C. Трасса +29...32 °C

Пилот Jaguar Racing Сэм Бёрд, стартовав с поул-позиции, лидировал от старта до финиша. После победы в гонке он вышел в лидеры чемпионата и стал первым пилотом, одержавшим вторую победу в сезоне.

Круги лидирования

Примечания 

Пилоты, победившие в голосовании FanBoost, отмечены значком «‡»
 Три очка за поул-позицию и одно очко за лучшее время в групповом этапе квалификации.
 Одно очко за быстрый круг в первой десятке.
 Лукас ди Грасси получил штраф в 10 секунд за столкновение с Себастьеном Буэми и Норманом Нато.
Оливер Роуленд получил штраф в 5 секунд за столкновение с Джоэлем Эрикссоном.

Положение в чемпионате после этапа 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Командный зачёт

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Формулы E
 Результаты гонок и судейские протоколы

Спорт в США в 2021 году
ЕПри Нью-Йорка